

Architettura 
 Castello di Vaux-le-Vicomte – castello situato presso Melun (Francia)
 Fort Vaux – fortezza situata presso Vaux-devant-Damloup (Francia)

Musica 
 Vaux – gruppo alternative rock di Denver

Persone 
 Pietro di Vaux de Cernay (1185 circa-1218) – monaco e storico francese
 Nicolas Vaux, I barone Vaux of Harrowden (1460 circa-1523) – politico britannico
 Thomas Vaux, II barone Vaux of Harrowden (1509-1556) – politico e poeta britannico
 Laurence Vaux (1519-1585) – martire britannico
 William Vaux, III barone Vaux of Harrowden (1535-1595) – politico britannico
 Edward Vaux, IV barone Vaux of Harrowden (1588-1661) – politico britannico
 Noël Jourda de Vaux (1705-1788) – militare francese
 Antoine-Alexis Cadet de Vaux (1743-1828) – chimico, farmacista e agronomo francese
 Thierry de Vaux (1748-1820) – militare austriaco
 Louis-François Bertin de Vaux (1771-1842) – giornalista francese
 Henry Brougham, I barone Brougham e Vaux (1778-1868) – politico britannico
 James Hardy Vaux (1782-?) – scrittore e linguista britannico-australiano
 William Brougham, II barone Brougham e Vaux (1795-1886) – politico britannico
 Clotilde de Vaux (1815-1846) – scrittrice francese
 Richard Vaux (1816-1895) – politico statunitense
 Calvert Vaux (1824-1895) – architetto britannico-statunitense
 Henry Brougham, III barone Brougham e Vaux (1836-1927) – politico britannico
 Mary Vaux Walcott (1860-1940) – pittrice statunitense
 Bernard Carra de Vaux (1867-1953) – orientalista francese
 Roland de Vaux (1903-1971) – biblista francese
 Victor Brougham, IV barone Brougham e Vaux (1909-1967) – politico britannico
 Michael Brougham, V barone Brougham e Vaux (1938) – politico britannico

Geografia

Belgio 
 Vaux – frazione di Gouvy, comune nella provincia del Lussemburgo (Vallonia)
 Vaux-lez-Rosières – ex comune ora frazione di Vaux-sur-Sûre, comune nella provincia del Lussemburgo (Vallonia)
 Vaux-sous-Chèvremont – frazione di Chaudfontaine, comune nella provincia di Liegi (Vallonia)
 Vaux-sur-Sûre – comune nella provincia del Lussemburgo (Vallonia)

Francia

Comuni 
 Éclusier-Vaux – comune nel dipartimento della Somme (Piccardia)
 Le Frestoy-Vaux – comune nel dipartimento dell'Oise (Piccardia)
 Rambluzin-et-Benoite-Vaux – comune nel dipartimento della Mosa (Lorena)
 Vaux – comune nel dipartimento dell'Allier (Alvernia)
 Vaux – comune nel dipartimento della Mosella (Lorena)
 Vaux – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Midi-Pirenei)
 Vaux – comune nel dipartimento della Vienne (Poitou-Charentes)
 Vaux-Andigny – comune nel dipartimento dell'Aisne (Piccardia)
 Vaux-Champagne – comune nel dipartimento delle Ardenne (Champagne-Ardenne)
 Vaux-devant-Damloup – comune nel dipartimento della Mosa (Lorena)
 Vaux-en-Amiénois – comune nel dipartimento della Somme (Piccardia)
 Vaux-en-Beaujolais – comune nel dipartimento del Rodano (Rodano-Alpi)
 Vaux-en-Bugey – comune nel dipartimento dell'Ain (Rodano-Alpi)
 Vaux-en-Dieulet – comune nel dipartimento delle Ardenne (Champagne-Ardenne)
 Vaux-en-Pré – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna)
 Vaux-en-Vermandois – comune nel dipartimento dell'Aisne (Piccardia)
 Vaux-et-Chantegrue – comune nel dipartimento del Doubs (Franca Contea)
 Vaux-Lavalette – comune nel dipartimento della Charente (Poitou-Charentes)
 Vaux-le-Moncelot – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Franca Contea)
 Vaux-le-Pénil – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Vaux-lès-Mouron – comune nel dipartimento delle Ardenne (Champagne-Ardenne)
 Vaux-lès-Mouzon – comune nel dipartimento delle Ardenne (Champagne-Ardenne)
 Vaux-lès-Palameix – comune nel dipartimento della Mosa (Lorena)
 Vaux-les-Prés – comune nel dipartimento del Doubs (Franca Contea)
 Vaux-lès-Rubigny – comune nel dipartimento delle Ardenne (Champagne-Ardenne)
 Vaux-Marquenneville – comune nel dipartimento della Somme (Piccardia)
 Vaux-Montreuil – comune nel dipartimento delle Ardenne (Champagne-Ardenne)
 Vaux-lès-Saint-Claude – comune nel dipartimento del Giura (Franca Contea)
 Vaux-Rouillac – comune nel dipartimento della Charente (Poitou-Charentes)
 Vaux-Saules – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna)
 Vaux-sous-Aubigny – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Champagne-Ardenne)
 Vaux-sur-Aure – comune nel dipartimento del Calvados (Bassa Normandia)
 Vaux-sur-Blaise – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Champagne-Ardenne)
 Vaux-sur-Eure comune nel dipartimento dell'Eure (Alta Normandia)
 Vaux-sur-Lunain – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Vaux-sur-Mer comune nel dipartimento della Charente Marittima (Poitou-Charentes)
 Vaux-sur-Poligny – comune nel dipartimento del Giura (Franca Contea)
 Vaux-sur-Saint-Urbain – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Champagne-Ardenne)
 Vaux-sur-Seine – comune nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)
 Vaux-sur-Seulles – comune nel dipartimento del Calvados (Bassa Normandia)
 Vaux-sur-Somme – comune nel dipartimento della Somme (Piccardia)
 Vaux-sur-Vienne – comune nel dipartimento della Vienne (Poitou-Charentes)
 Vaux-Villaine – comune nel dipartimento delle Ardenne (Champagne-Ardenne)

Ex comuni e frazioni 
 Vaux – ex comune ora frazione di Auxerre, città nel dipartimento della Yonne (Borgogna)
 Vaux – ex comune ora frazione di Cosnes-et-Romain, comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Lorena)
 Vaux – ex comune ora frazione di Éclusier-Vaux, comune nel dipartimento della Somme (Piccardia)
 Vaux – ex comune ora frazione di Le Frestoy-Vaux, comune nel dipartimento dell'Oise (Piccardia)
 Vaux – ex comune ora frazione di Malaucène, comune nel dipartimento del Vaucluse (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Vaux – ex comune ora frazione di Vaux-et-Chantegrue, comune nel dipartimento del Doubs (Franca Contea)
 Vaux de Cernay – frazione di Cernay-la-Ville, comune nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)
 Vaux-et-Chantegrue-Malpas – ex comune ora diviso in Malpas e Vaux-et-Chantegrue, comuni nel dipartimento del Doubs (Franca Contea)

Svizzera 
 Vaux-sur-Morges – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)

Pagine correlate
 Delvaux